596-й гаубичный артиллерийский полк, 596-й корпусной артиллерийский полк — воинская часть Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Был вооружён 24 122-мм гаубицами М-30 и 24 152-мм гаубицами-пушками МЛ-20. В качестве тяги использовались трактора ЧТЗ С-65 «Сталинец»

На 22 июня 1941 года входил в состав 64-го стрелкового корпуса Северо-Кавказского военного округа и дислоцировался в Орджоникидзе.

C началом войны передислоцирован на фронт. В действующей армии со 2 июля по 24 декабря 1941 года. После прибытия на фронт изъят из состава корпуса и подчинён командованию Западного фронта.

Принял участие в Смоленском сражении. В течение августа 1941 года ведёт бои в районе северо-восточнее Ярцево, поддерживая наступление войск 19-й армии. Так, 16 августа 1941 года поддерживал наступление 64-й стрелковой дивизии из района Вадино, 29 августа 1941 года поддерживал огнём наступление 50-й и 64-й стрелковых дивизий в междуречье рек Царевич и Лойня.

В первые дни сентября 1941 года придан 2-й дивизии народного ополчения, перед которой стояла задача оборонять переправу через Днепр на шоссе Москва — Минск и участок Серково —Спичино—Яковлево. В ходе немецкого наступления на Москву дивизия с приданным ей артполком оказались в стороне от направления главного удара противника. Авангард противника подошёл к Днепру только 7 октября 1941 года. 8 октября 1941 года был получен приказ на отход с оборудованием следующего рубежа обороны на реке Вязьма. Для обеспечения отхода 596-й гаубичный полк начал массированный обстрел позиций противника за Днепром, что позволило задержать противника до 10 октября 1941 года. Однако к этому времени кольцо окружения в районе Вязьмы оказалось замкнуто.

11 октября 1941 года перед дивизией с приданным артполком стояла задача прорыва кольца окружения с рубежа реки Вязьмы в направлении Богородицкое. Полку не удалось прорваться, и он полностью погиб в кольце окружения.

24 декабря 1941 года расформирован.

Подчинение

Командиры

Известные люди в составе полка 
 Печерский, Александр Аронович, делопроизводитель полка, лейтенант. Руководитель восстания в лагере смерти Собибор

Примечания

Литература

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру 
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных составов входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 

Гаубичные артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Корпусные артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году